Гран-при Сингапура 2011 года (официально 2011 Formula 1 SingTel Singapore Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 25 сентября 2011 года на трассе Марина Бей в Сингапуре. Она стала четырнадцатой гонкой сезона 2011 Формулы-1.

Перед гонкой 
Витантонио Льюцци потеряет пять позиций на стартовой решётке из-за аварии на первом круге во время Гран-при Италии.

Свободные заезды

Квалификация 

  Витантонио Льюцци должен был потерять пять позиций на стартовой решётке из-за аварии на первом круге во время Гран-при Италии, однако он квалифицировался последним.

Гонка 

|}
  Льюис Хэмилтон получил штраф в виде проезда по пит-лейн за провоцирование столкновения.
  Камуи Кобаяси получил штраф в виде проезда по пит-лейн за игнорирование синих флагов.
  Классифицирован, так как проехал более 90% дистанции (55 кругов).
  Хайме Альгерсуари получил штраф в виде проезда по пит-лейн за провоцирование столкновения.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Сингапура